Тернопільська духовна семінарія імені святих рівноапостольних Кирила і Мефодія — середній спеціальний навчальний заклад, який готує священослужителів для Православної церкви України (раніше УАПЦ) розташований у місті Теребовля. Термін навчання 4 роки. До семінарії приймаються особи чоловічої статі у віці від 18 до 35 років, які мають середню і вищу освіту, неодружені, або одружені першим шлюбом.

Адреса: 48100, м. Теребовля, Тернопільська обл., вул. Шевченка, 3А

Історія 
Приміщення колишньої «Кіновідеомережі» відремонтовані свого часу саме силами студентів семінарії для подальшого розташування тут навчальних класів, де нині розмістилися ці вищі навчальні заклади, у власність Українській Автокефальній Православній Церкві передали у 1999 році. Після Об'єднавчого собору 2018 року, семінарія фактично згорнула свою діяльність через брак викладацьких кадрів, і недостатню кількість бажаючих у ній працювати священослужителів ПЦУ.

У приміщенні семінарії є і каплиця, де студенти щодня моляться та проводять заняття церковного співу.

Керівництво 
 ректор — митр. прот. Роман Сливка (перейшов у 1999 р. в нову єпархіальну семінарію до УПЦ-КП, яку було облаштовано у м. Збараж).
 ректор — владика Мефодій (Кудряков) (2006-2015)
 ректор — владика Мстислав (Гук) (????-2016)

Див. також 
 Православна церква України
 Тернопільська вища духовна семінарія імені Патріарха Йосифа Сліпого

Примітки

Посилання 
 Духовні навчальні заклади: Патріархія УАПЦ
 
 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ УАПЦ оголошує набір студентів на 2015 / 2016 навчальний рік

Навчальні заклади ПЦУ
Теребовля
Семінарії України
Вищі навчальні заклади Тернопільської області